Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Biskaje. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 48000.

 
Biskaje